Bloomington har flere betydninger:

Stednavne

USA 
 Bloomington, Californien
 Bloomington, Idaho
 Bloomington, Illinois
 Bloomington, Indiana
 Bloomington, Kansas
 Bloomington, Maryland
 Bloomington, Minnesota
 Bloomington, Missouri
 Bloomington, Nebraska
 Bloomington, Ohio
 Bloomington, South Dakota
 Bloomington, Texas
 Bloomington, Utah
 Bloomington, Wisconsin